Lebanevania — ископаемый род наездников из семейства Evaniidae из отложений мелового периода. Известен из ливанского янтаря (Ближний Восток, Ливан, Jezzine, Барремский ярус, около 130 млн лет).

Описание 
Мелкие перепончатокрылые насекомые. Длина тела 2,55 мм, длина переднего крыла 2,44 мм. Жилкование переднего крыла включает 2r-m, 3r-m и 2m-cu; 1cu-a отчётливо постфуркальная. Род и вид были впервые описаны в 2002 году российским палеоэнтомологом профессором Александром Павловичем Расницыным и турецким энтомологом Hasan H. Basibuyuk.

Филогения 
Кладограмма взаимоотношений с другими родами надсемейства.

См. также 
 Archisphex crowsoni
 Melittosphex burmensis

Примечания

Литература 
 
 
 Deans A. R., H. H. Basibuyuk, D. Azar, and A. Nel. 2004. Descriptions of two new Early Cretaceous (Hauterivian) ensign wasp genera (Hymenoptera: Evaniidae) from Lebanese amber. Cretaceous Research 25: 509—516.
 Rasnitsyn A. P. 1991. Early Cretaceous evaniomorphous hymenopteran familes Stigmaphronidae and Cretevaniidae and the subfamily Kotujellitinae (Gasteruptiidae). Палеонтологический журнал 4: 128—132.
 Zhang, H. and J.-F. Zhang. 2000. A new genus and two new species of Hymenoptera (Insecta) from the Upper Jurassic Yixian formation of Beipiao, Western Liaoning. Acta Micropalaeontologica Sinica 17: 286—290 + plate I.

Ссылки 
 

Вымершие эванииды
†
Насекомые мелового периода
Инклюзы ливанского янтаря
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным